El Adon o El Adon al kol hamaasim (   o , castellano: Dios es el Señor o Dios es el Señor de toda la creación) es un conocido poema litúrgico judío, un llamado piyot que probablemente fue escrito en la Tierra de Israel durante la Edad Media,  pero podría ser del siglo II,  lo que la convierte posiblemente en una de las oraciones judías más antiguas en uso continuo. Como muchos otros poemas litúrgicos, está escrito sin rima y como un poema alfabético, lo que significa que la primera línea comienza con la primera letra del alfabeto hebreo, la segunda línea comienza con la segunda letra del mismo, y así sucesivamente.

La estructura del piyot y su origen 
Los temas principales del poema son palabras de alabanza a Dios por haber creado la luz (lo principal es la bendición "creador de la luz"), la llegada del alba y la llegada de un nuevo día. Menciona la creación de los luminares por el Santo, bendito sea ; Y esto se cuenta al principio y al final del poema.
Además, hay otro tema central en el poema, y son los seres celestiales quienes alaban al Santo, bendito sea, por toda su salud. Esto se relaciona con la bendición del creador ("santidad del creador") que describe la obra sagrada celestial realizada ante el Santo, bendito sea, y como se dice en el verso "Y las criaturas y los animales del Santo Uno
El texto a continuación es Nusaj Sefard;  La redacción de Nusaj Ashkenaz difiere ligeramente. La primera letra hebrea de cada línea está en negrita para indicar la naturaleza alfabética del poema.

La traducción al castellano es tomado del  "Majzor de Rosh Hashana e Iom Kipur", editado por el Seminario Rabínico Latinoamericano en Buenos Aires. 2020 - 5780. A exepción del ultimo verso del poema que dice "todos los seres celestiales aclaman Su gloria".

Los tiempos de decir la oración 

El piyot se canta como parte de la bendición "Yotzer Or" que precede a la lectura del Shema en la oración de la mañana de Shabat, y en algunas denominaciones también en la oración de la mañana de Yom Tov . 

El piyot se compone y canta de diferentes formas y estilos. En algunas comunidades Ashkenazi, es costumbre que la congregación diga cuatro líneas y luego el cantor las repite.

Referencias 

Judaísmo
Oraciones